PAM Filmes
Pluggable Authentication Modules

Desambiguação